Индекс глобализации (англ. KOF Globalisation Index) — это индекс, разработанный Швейцарским экономическим институтом при Швейцарской высшей технической школе Цюриха, который измеряет уровень глобализации стран мира в экономическом, политическом и социальном измерении.

Рейтинг

Примечания 

Сравнительные списки стран